Krejčí oder Krejci (tschechisch für Schneider) ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Krejci (1842–1921), österreichischer Architekt 
 David Krejčí (* 1986), tschechischer Eishockeyspieler
 Franz Krejči (1888–1973), tschechischer Politiker der deutschen Minderheit
 Heinz Krejci (1941–2017), österreichischer Jurist und Hochschullehrer
 Herbert Krejci (1922–2016), österreichischer Journalist und Generalsekretär
 Iša Krejčí (1904–1968), tschechischer Komponist

 Jaroslav Krejčí (1892–1956), tschechoslowakischer Rechtsanwalt und Politiker
 Jaroslav Krejčí (Soziologe) (1916–2014), tschechoslowakischer Soziologe
 Jiří Krejčí (* 1986), tschechischer Fußballspieler
 Johannes Krejci (1912–1997), österreichischer Maler

 Kamil Krejčí (* 1961), Schweizer Schauspieler
 Karel Krejčí (* 1968), tschechischer Fußballspieler
 Karl Krejci-Graf (1898–1986), österreichischer Geologe und Paläontologe

 Ludvík Krejčí (1890–1972), tschechischer Politiker und Armeegeneral
 Lukáš Krejčí (* 1969), slowakischer Biathlet
 Marek Krejčí (1980–2007), slowakischer Fußballspieler
 Michael Krejci (* 1936), deutscher Germanist und Fachdidaktiker
 Pavel Krejčí (* 1944), tschechoslowakischer Radrennfahrer 
 Peter Franz Krejčí (1796–1879), tschechischer Geistlicher, Weihbischof von Prag
 Vít Krejčí (* 2000), tschechischer Basketballspieler